The Human Factor ist der Titel von
 Ein Mann rechnet ab (1975), britischer Actionfilm aus dem Jahr 1975
 Der menschliche Faktor (1979), britischer Spionagefilm aus dem Jahr 1979
 Invictus – Unbezwungen, US-amerikanisches Filmdrama aus dem Jahr 2009
 Der menschliche Faktor (Graham Greene), Roman von Graham Greene

Siehe auch:
 Der menschliche Faktor (2021) (Human Factors), Filmdrama von Ronny Trocker